Пуэбла-де-Ельтес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 37,33 км². Население — 180 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саламанки
Муниципалитеты Саламанки